Влади́мир Васи́льевич Бобко́в (; ) — советский и белорусский , доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета.

Биография 
Родился 31 октября 1936 года в селе Папоротное Жлобинского района Гомельской области в семье сельских учителей. С серебряной медалью окончил Стрешинскую СШ Жлобинского района, в 1954 году поступил в Белорусский государственный университет на отделение математики физико-математического факультета (окончил в 1959 году). Доцент кафедры вычислительной математики (1965), профессор (1987), заведующий кафедрой (1973—1984, 1996—н.в.). В 1961 году поступил в аспирантуру БГУ на очное отделение по специальности «Вычислительная математика», 24 апреля 1964 года защитил диссертацию на тему «Метод интегральных соотношений для уравнений и систем гиперболического типа» (научный руководитель — академик АН БССР В. И. Крылов). 15 сентября 1989 года утверждён в звании профессора. В 1995 году защитил докторскую диссертацию «Одношаговые методы численного решения жестких систем».

Научная деятельность 
Основные научные интересы — вычислительная математика, в том числе Методы численного решения эволюционных задач для дифференциальных уравнений (разработка вычислительных алгоритмов, ориентированных на использование современной компьютерной техники). Является лауреатом Государственной премии БССР в области науки и техники (1978), в 1991 году удостоен первой премии в конкурсе к 70-летию БГУ на лучшую совместную работу по физике и математике среди сотрудников БГУ и АН Республики Беларусь. Автор 10 книг, которые входят в списки основной литературы по математике и физике в Белоруссии и за её пределами. С 1971 года неизменно входил в число авторов программ курсов «Методы вычислений» и «Численные методы», утверждаемых в качестве типовых для всех университетов СССР. Подготовил 5 кандидатов наук.

Занимаемые посты:
 Член Учёного совета факультета прикладной математики и информатики БГУ
 Член методической и экспертной комиссий ФПМИ БГУ
 Ответственным за специальность «Прикладная математика» на ФПМИ
 Председателем секции «Прикладная математика» УМО ЕНО вузов Республики Беларусь
 Членом секции магистратуры «Прикладная математика и информатика» УМО ЕНО вузов Республики Беларусь
 Руководителем научно-методического семинара кафедры
 Заместитель ответственного редактора журнала «Вестник Белорусского университета» (серия 1)

Избранные труды 
Учебные пособия с грифом Минвуза СССР или Минвуза БССР
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы высшей математики, т. 1. — Минск: Вышэйшая школа, 1972. — 584 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы высшей математики. т. 2. — Минск: Вышэйшая школа, 1975. — 672 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы, т. 1. — М.: Наука, 1976. — 304 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы, т. 2. — М.: Наука, 1977. — 400 с.
Монографии
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Начала теории вычислительных методов. Дифференциальные уравнения. — Минск: Наука и техника, 1982. — 286 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Начала теории вычислительных методов. Интерполирование и интегрирование. — Минск: Наука и техника, 1983. — 287 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Начала теории вычислительных методов. Интегральные уравнения, некорректные задачи и улучшение сходимости. — Минск: Наука и техника, 1984. — 263 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Начала теории вычислительных методов. Линейная алгебра и нелинейные уравнения. — Минск: Наука и техника, 1985. — 280 с.
 Бобков В. В., Городецкий Л. М. Избранные численные методы решения на ЭВМ инженерных и научных задач. — Минск: Университетское, 1985. — 175 с.
 Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Начала теории вычислительных методов. Уравнения в частных производных. — Минск: Наука и техника, 1986. — 311 с.
Статьи
 Бобков, В. В., Вакульчик, В. В., Репников, В. И. МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА № ТД-G.258/тип., 2010
 Бобков, В. В.; Вакульчик, П. А.; Репников, В. И. МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА № ТД-G.266/тип., 2010
 Бобков, В. В.; Полевиков, В. К. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. № ТД-G.265/тип. 2010
 Бобков, В. В.; Мандрик, П. А.; Репников, В. И. Адаптивные методы численного решения жестких систем, 1993
 Мандрик, П. А.; Бобков, В. В.; Репников, В. И.; Самусенко, А. В.; Полевиков, В. К.; Никифоров, И. В.; Шалима, В. Н.; Фалейчик, Б. В.; Тетерев, А. В. Разработка методов решения дифференциальных задач повышенной сложности : отчет о НИР(заключительный) / БГУ; науч. рук. П. А. Мандрик.
 Бобков, В. В. Спектрально-монотонные приближения матричной экспоненты и их приложения
 Бобков, В. В.; Фалейчик, Б. В. Решение начальных задач на основе принципа дифференциальных невязок
 Бобков, В. В. Переменного порядка точности методы численного интегрирования дифференциальных уравнений
 Бобков, В. В. Численное моделирование начальных задач на основе принципа обратной связи
 Бобков, В. В. Новые варианты метода дифференциальных невязок
 Бобков, В. В. К вопросу о погрешности аппроксимации дифференциальных уравнений
 Бобков, В. В. Некоторые аспекты численного моделирования эволюционных задач
 Бобков, В. В. Многоэтапные алгоритмы численного моделирования эволюционных задач
 Бобков, В. В. Многоэтапные методы численного решения эволюционных задач
 Бобков, В. В. Построение вычислительных алгоритмов для начальных задач с использованием принципа обратной связи, 2016

Награды и премии 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Грамота Верховного Совета БССР (1971)
 Государственная премия БССР в области науки и техники (1978)
 Нагрудный знак Минвуза СССР «За отличные успехи в работе в области народного образования СССР» (1982)
 Медаль «Ветеран труда» (1990)
 Почётная грамота Кабинета Министров Республики Беларусь (1996)
 Нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь» (2000)
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2001)

Примечания 

Отличники образования Республики Беларусь